Detta är en lista över sjöar i Söderköpings kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Söderköpings kommun.

Lista

Söderköpings kommun
 Lista